Тооме — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тооме, Индрек Хербертович (1943—2023) — бывший эстонский партийный деятель.
 Тооме, Койт (род. 1979) — эстонский поп-певец и актёр.